Derbali ist der Familienname folgender Personen:
 Sameh Derbali (* 1986), tunesischer Fußballspieler
 Zied Derbali (* 1984), tunesischer Fußballspieler